Carmen García puede referirse a:

 Carmen García Bloise (1937—1994), política española;
 Carmen García González (1905—1980), esposa del presidente de México, Emilio Portes Gil (1928-1930);
 Carmen García Montaño, política mexicana, candidata en 2007 a Gobernador de Baja California;
 Mari Carmen García Vela, presentadora de televisión española.